Крок може да се односи на:

 Крок (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Крок (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Крок (митологија), личност из грчке митологије